Gran Premi d'Europa de Motocròs 250cc, celebrat el 1998
 Gran Premi d'Europa de Motocròs 125, 250 i 500cc, celebrat entre 2000 i 2003
 Gran Premi d'Europa de MX1 i MX2, celebrat d'ençà de 2004